Les picro-basaltes ou picrobasaltes sont des roches volcaniques de composition intermédiaire entre les foïdites et les basaltes d'une part, entre les picrites et les basaltes d'autre part.

Ils sont définis, selon les recommandations de l'Union internationale des sciences géologiques, par leur composition chimique :
 le taux pondéral de silice (SiO) est compris entre 41 et 45 % et celui des oxydes de sodium et de potassium (NaO et KO) est inférieur à 3 %, comme l'indique leur position dans le diagramme de la classification TAS ;
 le taux pondéral d'oxyde de magnésium (MgO) est inférieur à 12 %, ce qui différencie les picro-basaltes des picrites dont la teneur magnésique est supérieure à 12 %.

Notes et références 

Roche volcanique